Chaminé da Rua Presidente Vargas é um monumento histórico localizado na rua Presidente Vargas, em Campo Bom. Sua construção foi no ano de 1955, como parte da Cerâmica São Geraldo, de Júlio de Oliveira Lopes.
Mede 29m de altura e foi indicada para preservação nos anos 90.

Referências 
LANG, Guido e KNEWITZ, Andréia. Inventário do Patrimônio Cultural de Campo Bom. Campo Bom: IPHAN, 1996.
LANG, Guido. Histórias do Cotidiano Campo-Bonense. Campo Bom: Papuesta, 1998.

Ver também
 Campo Bom
Edifícios de Campo Bom